Themann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Themann (1886–1965), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Hermann Themann (1926–2003), Professor für Medizinische Physik und Elektronenmikroskopie, Dekan an der Universität Münster
 Ches Themann (* 1954), österreichischer Opernregisseur und Pädagoge für Musiktheater